Грин Спринг има више значења:
 Грин Спринг (Западна Вирџинија)
 Грин Спринг (Кентаки)